Thundercat bezeichnet:

einen amerikanischen Bassisten und Musikproduzenten, siehe Thundercat (Musiker)
ein Motorrad, siehe Yamaha YZF600R Thundercat
ein Schneemobil, siehe Thundercat (Schneemobil)
einen Sportboottyp, siehe Thundercat (Boot)

Siehe auch:
ThunderCats